Weidekamp ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Weidekamp (1921–2000), dänischer Politiker 
 Benjamin Weidekamp (* 1977), deutscher Jazzmusiker